«Седьмой маршрут» — украинский полнометражный художественный фильм режиссёра Михаила Ильенко.

Сюжет 
Действие разворачивается на фоне киевского настоящего в течение суток. Драматургически основа фильма состоит из трех сюжетных уровней, существующих как будто параллельно. Это мелодраматическая история главного героя фильма — Данила Притуляка, работающего гидом для иностранных туристов. В силу обстоятельств он вынужден экспромтом придумать для американских туристов новый маршрут, посвящённый малоизвестному поэту Данилу Притуляку. Седьмой маршрут, возникший как шутка, превращается в серьезную ревизию души героя, открывает для него безжалостную правду о неспособности реализовать талант и собственную личность.

Актёры 
 Виктория Малекторович — американская туристка на Украине
 Юрий Евсюков — гид Даниил Притуляк
 Галина Сулима — Ольга
 Евгений Пашин — водитель «Чайки»
 Нина Шаролапова — Нина Павловна Шанс
 Богдан Бенюк
 Валентин Троцюк
 Лариса Недин
 Иванна Ильенко
 Николай Боклан
 Виктор Полищук
 Николай Олейник
 Вячеслав Воронин
 Людмила Лобза
 Виктор Степаненко
 Юрий Мисенков и другие

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Михаил Ильенко
 Авторы сценария: Олег Беспалый, Богдан Вержбицкий, Тарас Денисенко, Надежда Зонова, Михаил Ильенко, Наталья Левада, Александра Лозинская, Андрей Максименко, Виктория Мельникова, Валерий Сивак, Алексей Сущенко, Владимир Тарнавский, Владимир Тихий, Юлия Шашкова. В основе сценария лежат работы студентов; использованы 13 курсовых работ.
 Оператор-постановщик: Юрий Гармаш
 Композитор: Владимир Гронский

Ссылки 

Информация о фильме на сайте http://umdb.org.ua

Фильмы Михаила Ильенко
Фильмы 1998
Фильмы-мелодрамы Украины
Фильмы киностудии имени Александра Довженко